Петровский маяк:
 Петровский маяк (Астраханская область).
 Петровский маяк (Махачкала).